«Отра́дное» — станция Московского метрополитена на Серпуховско-Тимирязевской линии. Расположена в одноимённом районе (СВАО), по которому получила название. Открыта в марте  года в составе участка «Савёловская» — «Отрадное». Односводчатая станция мелкого заложения с одной островной платформой. Последняя станция московского метро, открытая в СССР.

История 
Станция открыта 7 марта  года в составе участка  — «Отрадное», после ввода в эксплуатацию которого в Московском метрополитене стало 148 станций. Котлован строящейся станции частично располагался на месте полосы отвода закрытой в 1987 году Бескудниковской железнодорожной ветки.

Техническая характеристика 
«Отрадное» — односводчатая станция мелкого заложения (глубина — 9 м). Авторы проекта — архитекторы Л. Н. Попов и В. С. Волович.

Наземных вестибюлей нет, вход в подземные вестибюли «Отрадного» осуществляется через подземные переходы с улиц Декабристов, Хачатуряна и Северного бульвара.

Оформление 
Свод выполнен из монолитного железобетона, пол выложен тёмным гранитом, путевые стены отделаны чёрным мрамором. Перегородки, разделяющие свод, украшены панно, выполненными в стиле примитивизма (работы Ивана Николаева и Л. Анненковой):
 у северного входа:
 «1812 год» — изображена атака русских гренадеров;
 «Декабристы» — в центре изображён Пётр Каховский.
 у южного входа:
 «Российские деятели культуры, науки и искусства XIX века» — Амвросий Оптинский, Л. Н. Толстой, М. И. Глинка, Ф. М. Достоевский, М. П. Мусоргский, И. С. Тургенев, П. И. Чайковский и др.;
 «Жёны декабристов».

Галерея

Станция в цифрах 
Код станции — 131. В марте  года пассажиропоток по входу составлял 76,7 тыс. чел.

Время открытия станции для входа пассажиров — 5 часов 45 минут, время закрытия — в 1 час ночи.

Путевое развитие 
За станцией находится двухпутный оборотный тупик, используемый для зонного оборота, выдачи составов из электродепо «Владыкино» и ночного отстоя поездов.

Наземный общественный транспорт

См. также 
 Список станций Московского метрополитена

Примечания

Ссылки 

Станции Московского метрополитена
Односводчатые станции мелкого заложения
Отрадное (район Москвы)
Станции метрополитена, построенные в 1991 году
Здания и сооружения, построенные в 1991 году в Москве